L'Umaglesi Liga 2007-2008 è stata la diciannovesima edizione della massima serie del campionato georgiano di calcio. La stagione è iniziata il 10 agosto 2007 e si è conclusa il 20 maggio 2008. La  ha vinto il campionato per la tredicesima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Dalla Umaglesi Liga 2006-2007 sono stati retrocessi il  e il , mentre dalla Pirveli Liga sono stati promossi il  e il .
Prima dell'inizio del campionato il  e il  sono stati retrocessi in Pirveli Liga per mancanza di copertura finanziaria. Di conseguenza, a completamento organico, è stato riammesso il  e ripescato lo .

Formula 
Le 14 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. La squadra prima classificata è stata dichiarata campione di Georgia ed ammessa al primo turno preliminare della UEFA Champions League 2008-2009. La seconda classificata veniva ammessa al turno preliminare della Coppa UEFA 2008-2009 assieme alla squadra vincitrice della coppa nazionale. La terza classificata veniva ammessa alla Coppa Intertoto 2008. Le ultime tre classificate sono state retrocesse in Pirveli Liga, mentre l'undicesima classificata accedeva allo spareggio promozione/retrocessione contro la perdente dello spareggio tra le prime classificate nei due gironi di Pirveli Liga per un posto in massima serie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Georgia e ammessa alla UEFA Champions League 2008-2009
      Ammesse alla Coppa UEFA 2008-2009
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2008
 Ammessa agli spareggi promozione/retrocessione
      Retrocesse in Pirveli Liga 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione 
Allo spareggio è stato ammesso lo Spartaki Tskhinvali, undicesimo classificato in Umaglesi Liga, e il Gagra, perdente dello spareggio tra le prime classificate nei due gironi di Pirveli Liga. La vincente è stata ammessa alla Umaglesi Liga 2008-2009.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Erovnuli Liga